«Менексен» — название одного из диалогов Платона;
 Менексен (сын Сократа) — младший сын Сократа;
 Менексен (сын Демофонта) — один из учеников Сократа.